Florencja est le nom de :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Florencja, village 

dans la voïvodie de Mazovie
 Florencja, village du powiat de Radom
 Florencja, village du powiat de Sierpc